Trigonosporium är ett släkte av svampar. Trigonosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trigonosporium